Mužská dvouhra Internazionali BNL d'Italia 2020 probíhala ve druhé polovině září 2020, v dodatečně určeném termínu v důsledku pandemie covidu-19. Do singlové soutěže římského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo padesát šest hráčů. Z tříkolové kvalifikace se probojovalo devět tenistů. 

Dvojnásobným obhájcem titulu byla španělská světová dvojka a devítinásobný šampion Rafael Nadal, kterého ve čtvrtfinále za 2.04 hodiny vyřadil Argentinec Diego Schwartzman. Španěla porazil až v desátém vzájemném utkání, do něhož vstupoval s bilancí zápasů 0–9 a poměrem setů 2–22. Proti členům první světové desítky upravil pasivní bilanci duelů na 8–28. Zopakoval tak semifinálovou účast z roku 2019 a podruhé v kariéře postoupil do této fáze mastersu. K výhře Schwartzman dodal: „Bylo to šílené. Tenis je šílený. Naše střetnutí jsou vždy bláznivá. […] Dnes jsem předváděl svůj nejlepší tenis, velmi podobný tomu z Roland Garros před dvěma lety proti Rafovi“. Nadal odehrál první turnaj od srpnového obnovení sezóny přerušené kvůli pandemii covidu-19.

Casper Ruud postoupil jako první Nor do semifinále turnaje v sérii Masters. Překonal tak čtvrtfinálové maximum svého otce Christiana Ruuda z Monte-Carlo Masters 1997. 

Vítězem se stala srbská světová jednička Novak Djoković, jež ve finále za 1.54 hodiny zdolala argentinskou turnajovou osmičku Diega Schwartzmana po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–3. Do utkání přitom vstoupil ztrátou prvních dvou servisů. V probíhající sezóně si Djoković připsal čtvrté individuální turnajové vítězství, které představovalo osmdesátý první singlový titul na okruhu ATP Tour. Pátou trofejí na Rome Masters v desátém římském finále získal třicátý šestý titul v sérii Masters, čímž se na čele statistiky odpoutal od Nadala. Ve 33 letech se také stal nejstarším šampionem turnaje. V předchozí části sezóny vyhrál 31 z 32 zápasů, když jedinou prohru utržil diskvalifikací na US Open. Po skončení zahájil 287. týden na vrcholu žebříčku ATP, jímž se na druhé příčce osamostatnil od Peta Samprase. Djoković s Nadalem vyhráli čtrnáct z šestnácti naposledy odehraných ročníků římského mastersu.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených, spolu se semifinalisty z US Open a Generali Open Kitzbühel, obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03=
| RD1-team03= J-L Struff
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=65
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= F Coria
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=77
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= T Fritz
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=64
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= S Travaglia
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=77
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= B Ćorić
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=14
| RD1-team08= C Garín
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=11
| RD1-team09= K Chačanov
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=1
| RD1-seed10=
| RD1-team10= C Ruud
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11=
| RD1-team11= L Sonego
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= N Basilašvili
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= M Čilić
| RD1-score13-1=64
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= A Bublik
| RD1-score14-1=77
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=4

| RD2-seed01=4
| RD2-team01= M Berrettini
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= F Coria
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= S Travaglia
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= B Ćorić
| RD2-score04-1=62
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= C Ruud
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= L Sonego
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= M Čilić
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= D Goffin
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=4
| RD3-team01= M Berrettini
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=77
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= S Travaglia
| RD3-score02-1=65
| RD3-score02-2=61
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= C Ruud
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=78
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= M Čilić
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=68
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=4
| RD4-team01= M Berrettini
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=65
| RD4-seed02=
| RD4-team02= C Ruud
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=77
}}

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 4. sekce 

 Kvalifikace 

 Nasazení hráčů 

 Kvalifikanti 

 Šťastný poražený 
  João Sousa'''

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Internazionali BNL d'Italia 2020